Montaldo ima više značenja:
 Montaldo (Alesandrija)
 Montaldo (Asti)
 Montaldo (Bijela)
 Montaldo (Mantova)
 Montaldo (Savona)
 Montaldo (Torino)